«Мои первые увлечения», в некоторых источниках — «Мои маленькие влюбленности», «Мои маленькие влюбленные» () — французский фильм-драма режиссёра Жана Эсташа 1974 года. Сценарием послужила поэма французского поэта Артюра Рембо.

Сюжет 
Даниэль ещё ребёнок. Он живёт в деревне вместе с бабушкой, болтается без дела со своими друзьями. Окончив среднюю школу, Даниэль мог бы продолжить обучение в колледже. Но его мать, чувствуя, что не сможет оплатить обучение, заставляет Даниэля приехать к ней в Нарбон, где мальчик сможет работать. В том городе и начинается новая взрослая жизнь Даниэля. Когда он приезжает обратно к бабушке, то заметно, что Даниэль вырос быстрее, чем его друзья-сверстники.

В ролях 
 Мартин Лоб — Даниэль
 Жаклин Дюфранн — бабушка
 Ингрид Кавен — мать
 Анри Мартинес — Генри Рамос
 Морис Пиала — друг Генри
 Пьер Эдельман — Луи
 Жан Эсташ — человек на скамейке

Награды 
 1975: номинация «Золотой приз» на ММКФ

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-драмы Франции
Экранизации поэм
Фильмы Франции 1974 года